Кастрильо-де-Кабрера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кабрера.  Занимает площадь 115,80 км². Население — 152 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона